Quadrivio o Quadrivium, una delle parti (insieme al trivio), per la formazione scolastica delle Arti liberali;
Intersezione stradale o ferroviaria;
Quadrivio, frazione amministrativa del comune di Campagna (SA);
Quadrivio Spinasanta, frazione di Agrigento
Quadrivio: settimanale diretto da Telesio Interlandi e pubblicato dal 1933 al 1943.
Quadrivio Zappata (Crocetta); posto di movimento che assicura la comunicazione bidirezionale tra la linea ferroviaria Torino Porta Nuova – Torino Porta Susa e quella Torino Lingotto - Torino San Paolo, permettendo ai treni di passare dall'una all'altra linea indipendentemente dalla direzione di provenienza.

Pagine correlate
Trivio (disambigua)